Existem vários personagens de nome Hipônoo na mitologia grega. Possivelmente, alguns dos personagens abaixo, segundo alguns autores, são idênticos.

 Hipônoo (filho de Príamo), filho de Príamo e Hécuba. Possivelmente idêntico ao troiano de mesmo nome morto por Aquiles, quando Aquiles foi mortalmente ferido
 Hipônoo (rei de Olenos), pai de Peribeia, casada (ou violentada) por Eneu; Eneu e Peribeia são os pais de Tideu (ou, em outras versões, Tideu era filho de Peribeia e Ares, sendo adotado por Eneu).
 Hipônoo (pai de Capaneu): Capaneu, um dos Sete contra Tebas, era filho de Hipônoo e Astínome, filha de Talau; outras versões dão Capaneu como filho de Alector
 Hipônoo (filho de Adastro), segundo Higino, Hipônoo e seu pai se jogaram no fogo por causa de um oráculo de Apolo.
 Hipônoo (tribálio), filho de Tribálio, deus ou ancestral dos tribálios, tribo da Trácia; casou-se com uma filha de Ares, e teve uma filha, Polifontes, que se apaixonou por um urso, com quem teve dois filhos, Agrios e Oreios.

Desambiguação